Київ-4 — фотоапарат, що виготовлявся у Києві на заводі «Арсенал»
 Київ-4 (тролейбус) — тролейбус, що випускався КЗЕТом у 1963—1969 роках.